Baz puede referirse a:

 Baz (España), aldea española de la parroquia de Villaoscura, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Nombre alternativo del término foo, un término en inglés por el que se nombra a cualquier entidad informática cuyo nombre se ignora o no se quiere expresar.
 Baz, una versión temprana del sistema de control de versiones Bazaar.

Seudónimos 
 Sebastian Bach, apodado Baz (n. 1968), cantante canadiense.
 Baz Luhrmann, seudónimo de Mark Anthony Luhrmann (n. 1962), cineasta australiano.